Amydria är ett släkte av fjärilar. Amydria ingår i familjen Acrolophidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malfjärilar
Amydria